Met watervogels (clade) of  Aequornithes  wordt een aantal ordes en families van vogels bedoeld die volgens taxonomisch DNA-onderzoek een gemeenschappelijke voorouder hebben. Een dergelijke groep noemt men een clade.

Toelichting 

In een herziening van de vogelsystematiek waarin morfologische en genetische stambomen vergeleken werden, kwam deze groep als een van de beter ondersteunde groepen uit de bus en werd er de naam Aequornithes voor voorgesteld.  

Let wel, het gaat hier dus niet om alle vogels die een bepaalde relatie met water hebben. Er zijn veel meer families van vogels en afzonderlijke vogelsoorten die een relatie met water hebben, maar niet tot deze clade behoren zoals bijvoorbeeld de eenden, zwanen, ganzen en meeuwen. Of een zangvogelsoort als de waterspreeuw.

De fylogenetische stamboom van de Aequornithes

Zie ook 
watervogels
Duikers (vogels)
Vogels
DNA-onderzoek naar de taxonomie van de vogels

Vogels